Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Farmington (Gloucestershire) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Farmington – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Farmington – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Farmington – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Farmington – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Farmington – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Farmington – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Graves
 Farmington – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Farmington – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Farmington – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Farmington – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Farmington – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Farmington – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Alcorn
 Farmington – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois
 Farmington – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Farmington – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Farmington – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Farmington – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
 Farmington – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Davis
 Farmington – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
 Farmington – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion
 Farmington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Farmington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Farmington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Farmington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Farmington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davie
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Farmington (ang. Farmington Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Farmington (ang. Farmington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca